Computerworld – romanzo fantascientifico di A. E. van Vogt
 Computerworld – rivista e ora sito web dedicato all'informatica
 Computerwelt – album dei Kraftwerk del 1981